Isabela Lobato (Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1983) é uma atriz brasileira.

Trabalhos na TV
 2011 - Fina Estampa - Juliana
 2007 - Duas Caras - Heloísa
 2005 - A Diarista (episódio: Eu, Tu, Ela)
 2005 - Senhora do Destino - Ariela
 2003 - Mulheres Apaixonadas - Selma
 2000 - Uga Uga - Josefina
 2000 - Você Decide (episódio: Vício de Matar)

Ligações externas 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)